Pięciobój nowoczesny kobiet podczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrany został w dniach 18 - 20 sierpnia.
Rywalizacja toczyła się w hali Musashino Forest Sports Plaza (szermierka), Ajinomoto Stadium (pływanie, jazda konna oraz bieg połączony ze strzelaniem).

Format

Pięciobój nowoczesny łączy ze sobą pięć różnych konkurencji, które są rozgrywane jednego dnia. Format tych zawodów różni się nieco od typowego pięcioboju nowoczesnego, ponieważ na koniec zostały połączone ze sobą dwie konkurencje (bieg ze strzelaniem).

 Szermierka szpadą
 Pływanie: 200m stylem dowolnym
 Jazda konna przez przeszkody
 Bieg przełajowy na 3km połączony ze strzelaniem (3 serie do 5 trafień)

Terminarz
Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00)

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020